Mbete peut désigner :
 Baleka Mbete, une femme politique sud-africaine
 les Mbete, un peuple d'Afrique centrale
 le mbete (ou mbede, mbere), leur langue